San Cristóbal est la forme espagnole de saint Christophe, peut désigner :

Toponymes

San Cristóbal : une ville dans la province de Santa Fe.
 San Cristóbal : un quartier de Buenos Aires.

San Cristóbal : une ville du pays.

Colline San Cristóbal de Santiago du Chili : une colline de Santiago du Chili.

San Cristóbal : une municipalité située dans le département de Bogota,
San Cristóbal : une municipalité située dans le département de Bolívar,

San Cristóbal : une ville et une municipalité.

San Cristóbal : une province.
 San Cristóbal : la capitale de la province du même nom

San Cristóbal : une île des Galápagos.
 San Cristóbal : le canton y correspondant.

San Cristóbal : une commune de l'île de Minorque, dans les îles Baléares ;
 San Cristóbal de La Laguna : une commune des îles Canaries ;
 San Cristóbal, une station du métro de Madrid.
 San Cristóbal, ou La China, plage de la municipalité d'Almuñécar, dans la province de la Grenade.

: le nom d'une île de Polynésie française à sa découverte par les Espagnols, aujourd'hui Mehetia.

San Cristóbal de la Barranca : une municipalité du pays ;
 San Cristóbal de las Casas : une ville du pays.

San Cristóbal : un volcan du pays.

Île San Cristóbal : un île du pays.

San Cristóbal : une île du pays.

San Cristóbal :  une ville du pays, capitale de l'État de Táchira ;
 San Cristóbal : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 San Cristóbal : une paroisse civile de la municipalité de Simón Bolívar
 San Cristóbal de Torondoy : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Justo Briceño dans l'État de Mérida ;
 San Cristóbal de Torondoy : capitale de la paroisse civile de San Cristóbal de Torondoy de la municipalité de Justo Briceño dans l'État de Mérida.

Équivalents dans d'autres langues 
 , la forme française.
 , la forme portugaise.

Homonymie de toponyme